Nebelhorn Trophy 2021 — международный турнир по фигурному катанию, который проходил в немецком городе Оберстдорфе с 22 сентября по 25 сентября 2021 года. Организатор турнира — Федерация фигурного катания Германии. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир вошёл в ежегодную серию «Челленджер» сезона 2021/2022 и стал третьим его этапом. Также он стал последним квалификационным соревнованием на XXIV Зимние Олимпийские игры.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте ISU 
 Информация  о турнире на сайте федерации фигурного катания Германии
 Результаты турнира на сайте isuresults.com 

2021 год в фигурном катании
Nebelhorn Trophy
Фигурное катание в сезоне 2021/2022
Сентябрь 2021 года
Спорт в Германии в 2021 году